Slovo platýz může označovat:
 Palác Platýz – činžovní palác na Starém Městě v Praze
 Platýsi – řád paprskoploutvých ryb